

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Poręba Wielka – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź 
 Poręba Wielka – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim

Zobacz też 
 Poręba